Vania King e Jaroslava Švedova erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte al secondo turno da Sabine Lisicki e Samantha Stosur.

Květa Peschke e Katarina Srebotnik hanno sconfitto in finale Sabine Lisicki e Samantha Stosur per 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Vania King /  Jaroslava Švedova (secondo turno)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Sania Mirza /  Elena Vesnina (semifinale)
 Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Nadia Petrova /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
 Peng Shuai /  Zheng Jie (quarti di finale)

 Julia Görges /  Marija Kirilenko (primo turno) 
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (terzo turno) 
 María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (secondo turno) 
 Chan Yung-jan /  Monica Niculescu (secondo turno) 
 Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (terzo turno) 
 Cara Black /  Shahar Peer (terzo turno) 
 Chuang Chia-jung /  Hsieh Su-wei  (primo turno) 
 Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Sarah Borwell /  Melanie South
  Naomi Broady /  Emily Webley-Smith
  Anne Keothavong /  Laura Robson
  Jocelyn Rae /  Heather Watson

Coppie passate dalle qualificazioni 

  Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara
  Vesna Dolonc /  Katalin Marosi
  Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy
  Urszula Radwańska /  Arina Rodionova
 Marina Eraković /  Tamarine Tanasugarn (lucky loser)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2011